Le gouvernement Díaz Ayuso peut désigner ces gouvernements de la communauté de Madrid :

Gouvernement Díaz Ayuso , du  au  ;
 Gouvernement Díaz Ayuso , depuis le .